Университе́т-Визи́т (1992—1995 — «Юность», 1995—1996 — «Темп», 1996—2000 — «Визит», 2000—2005 — «Университет-Химмаш») — российская женская волейбольная команда из Пензы. Входит в структуру волейбольного клуба «Росток».

Достижения 
 6-е место в чемпионате России среди команд высшей лиги «А» — 2010.

История 
В 1992 году в городе Кузнецке Пензенской области была создана женская волейбольная команда «Юность» (в 1995—1996 — «Темп», с 1996 — «Визит»). В 1992—1999 команда участвовала в турнирах второй и первой лиг чемпионатов России. В 1999 «Визит» переехал в Пензу и переименован в «Университет-Химмаш». С 2005 команда стала называться «Университет-Визит» по генеральным партнёрам — Пензенскому государственному университету и ОАО «Визит». В 2000—2004, 2007—2008 и в 2009—2010 пензенский клуб выступал в высшей лиге и высшей лиге «А», втором по значимости дивизионе женского российского волейбольного первенства. По итогам сезона 2009/10 «Университет-Визит» включён в состав объединённой высшей лиги «А» чемпионата России, в которой выступал до 2012 года.

В сентябре 2012 года команда по финансовым причинам отказалась от выступления в высшей лиге «А» и опустилась в высшую лигу «Б». Все игроки основной команды перешли в другие клубы. С сезона 2012/2013 «Университет-Визит» выступает в третьем по значимости дивизионе чемпионата России.

Результаты в чемпионатах России

Арена 
Домашние матчи «Университет-Визит» проводит в спортивном комплексе «Зенит». Вместимость 500 зрителей. Адрес в Пензе: улица Германа Титова, 3-а.

Сезон 2022—2023

Переходы 
 Пришли: А.Ефанова («Алтай-АГАУ»), А.Абдалина.
 Ушли: Е.Романова, М.Алемайкина, В.Загладина, Т.Захарова.

Состав 

 Главный тренер — Александр Ганин.
 Старший тренер — Ольга Ганина.
 Тренер — Вячеслав Скуднов.

 Директор ВК «Росток» — Александр Съедугин.

Примечания

Источники 
 Альманах Всероссийской федерации волейбола. Сезон 2009—2010.

Ссылки 
 «Университет-Визит» ВКонтакте

Женские волейбольные клубы России
Спортивные клубы Пензы